Pawson kan som auktorsförkortning betyda:

 David L. Pawson
 Steven M. Pawson

Robotskapade auktorsförkortningar